Брук Уайкофф (; род. 30 марта 1980 года, Лейк-Форест, штат Иллинойс, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 2001 года во втором раунде под двадцать шестым номером командой «Орландо Миракл». Играла на позиции лёгкого форварда. После окончания игровой карьеры вошла в тренерский штаб родной студенческой команды «Флорида Стэйт Семинолз», в которой работает и в настоящее время.

Ранние годы 
Брук Уайкофф родилась 30 марта 1980 года в городе Лейк-Форест (штат Иллинойс), училась же она в тауншипе Уэст-Честер (штат Огайо) в средней школе Лакота, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Профайл ассистента главного тренера на сайте seminoles.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Баскетбольные тренеры США
Игроки «Орландо Миракл»
Игроки «Коннектикут Сан»
Игроки ЖБК «Сарагоса»
Игроки ЖБК «Леон»
Игроки «Чикаго Скай»
Игроки ЖБК «Гран-Канария»
Игроки ЖБК «Эстудиантес»